SMS Grosser Kurfürst, Grosser Kurfürst eller Großer Kurfürst kan avse:

 SMS Grosser Kurfürst (1875) – ett av Tysklands första pansarfartyg i Kaiserliche Marine, i tjänst 1875
 SMS Grosser Kurfürst (1913) – ett slagskepp i Kaiserliche Marine under första världskriget, i tjänst 1914
  – en oceanångare vid rederiet Norddeutscher Lloyd sjösatt 1899